Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат психологічних наук. Наукові інтереси пов'язані з проблематикою вивчення художньо-обдарованої особистості. Є автором багатьох наукових публікацій пов’язаних з дослідженням даного феномену та автором навчальних посібників з питань кольорознавства. Працює, як художник, у станковому олійному живописі, у жанрі портрет. Свій творчий потенціал і світогляд розкриває в олійному живописі через поєднання психології і мистецтва в напрямку експресивно – імпресивного символізму.

Освіта 
2015 кандидат психологічних наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 2010 Диплом про вищу освіту з відзнакою, Інститут культури і мистецтв, Волинський Національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 2021 доцент кафедри образотворчого мистецтва, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях 
 2020 – Нагорода Бронзовим нагрудним знаком за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, плідну наукову діяльність та з нагоди 80-ліття Університету.
 2021 – подяка Луцького міського голови Ігоря Поліщука Пленер «Снігова скульптура».

Наукові інтереси 
 Вплив кольору на людину
 Творчість Волинських художників
 Психологія творчої особистості
 Психологія творчої діяльності

Обрані праці 
 Прокопович Т. А. Основи кольорознавства: навчальний посібник / Тетяна Анатолівна Прокопович. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 120 с.
 Прокопович Т. А., Каленюк О. М., Вахрамєєва Г. І. Основи кольорознавства та декоративно-прикладного мистецтва: навч. посіб. / Прокопович Тетяна Анатоліївна, Каленюк Ольга Миколаївна, Вахрамєєва Галина Іванівна – Луцьк: Поліграфічний центр «Друк Формат», ФПО Покора І. О., 2019. – 91 с.
 Прокопович Т. А. Емоційна стабільність як умова прояву соціальної адаптованості художньо обдарованої особистості / Т. А. Прокопович // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова[та ін..]; за заг. Ред.. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 588с.
 Прокопович Т. А. Тенденції взаємозв’язку емоційної стабільності та соціальної адаптованості художньо обдарованої особистості / Т. А. Прокопович // Психологічні перспективи. Hsycological prospects: наук. вид-ня. – Вип. 24. – Луцьк, 2014. – С. 273–283.
 Прокопович Т. А. Експресія творів сучасного мистецтва. Живопис / Т. А. Прокопович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2016. – № 3. – С. 84–92.
 Прокопович Т. А. Живопис Волині. Жінки-художниці кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя / Тетяна Анатоліївна Прокопович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. В. Я. Даниленка – Мистецтвознавство: № 3. – Х.: ХДАДМ, 2017. – С. 143–150.
 Прокопович Т.А. Живопис Тетяни Галькун як етнокультурний феномен: проблема колористики та пластики. Культура і сучасність: альманах. № 1. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 129-133.
 Прокопович Т. А. Кольорознавство і аспекти психологічного впливу в дизайні політичної реклами 2019 року / Тетяна Анатоліївна Прокопович. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Є. О. Котляра. Харків : – 2020. – С. 21–27.
 Prokopovych T. Contemporary abstract art and its multidimensionality/ [ T.Prokopovych, D. Avramenko, O. Kaleniuk, O. Lesyk-Bondaruk, I. Tarasiuk, G.Vakhramieieva / AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Volum 11. Issue 1. Special Issue XV. The Czech Republic: 2021: – pp. 26 – 30. ISSN 1804-7890,ISSN 2464-6733.
 Прокопович Т. А. Мистецько-комп’ютерні технології – побудова 3D моделі склальної одиниці з використанням графічного пакету AutoCAD для візуалізації зображення з розділу «Складальне креслення» / Лелик Я. Р., Прокопович Т. А,. Тарасюк І. І. - Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.- техн. Збірник / К., КНУБА, 2019 – Вип. 54. – С . 127-134.